Bunium aureum är en flockblommig växtart som beskrevs av Koso-pol. Bunium aureum ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
aureum